Борис Львович Коробочкин (1915, Елгава — ?) — советский учёный, специалист в области гидроприводов и гидроавтоматики станков, лауреат Ленинской премии.

Биография 
До 1949 года работал в СКБ-1 (Специальное Конструкторское бюро) агрегатных станков и автоматических линий. Уволен в период «борьбы с космополитизмом».

С 1949 г. начальник лаборатории, ведущий конструктор по гидравлике Московского станкостроительного завода им. Орджоникидзе (МССЗ). Разработал гидравлическую следящую систему, на основе которой были созданы гидрокопировальные полуавтоматы и специальные станки.

В 1960-1970-е гг. зав. гидроотделом НИИ Металлорежущих станков (ЭНИМС).

Кандидат (1955), доктор (1973) технических наук. Старший научный сотрудник (1966). Профессор (1977).

Награды 
 Ленинская премия 1959 года — за создание, освоение серийного производства и внедрение в промышленность гаммы высокопроизводительных гидравлических токарно-копировальных полуавтоматов.

Сочинения 
 Динамика гидравлических систем станков. Борис Львович Коробочкин. Машиностроение, 1976 — Всего страниц: 239
 Проектирование гидравлических систем машин / Г. М. Иванов, С. А. Ермаков, Б. Л. Коробочкин,. Р.М Пасынков. — М.: Машиностроение, 1992. — 224 с.

Ссылки 
 Российская Еврейская энциклопедия
 Лауреаты Ленинской премии, Огонёк, № 19, май 1959

Лауреаты Ленинской премии